Алексе́евское (о́зеро) — гидроним, представленный маленькими по площади озёрами:
Белоруссия:
 Алексеевское — озеро в Городокском районе, Витебская область
Россия:
 Алексеевское — озеро в Кончанско-Суворовском сельском поселении в Боровичском районе, Новгородская область
 Алексеевское — озеро в Мелегежском сельском поселении в Тихвинском районе, Ленинградская область
 Алексеевское — озеро в  Пашозёрском сельском поселении в Тихвинском районе, Ленинградская область
 Алексеевское — озеро в городе Великий Устюг
 Алексеевское — озеро в Партизанском районе, Приморский край
 Алексеевское — озеро в сельском поселении «Долговицкая волость» Куньинского района Псковской области
 Алексеевское — озеро в сельском поселении «Миритиницкая волость» Локнянского района Псковской области
 Источники 
 Wikimapia